Борисяк — фамилия:

 Борисяк, Алексей Алексеевич (1872—1944) — русский и советский палеонтолог и геолог, академик АН СССР.
 Борисяк, Андрей Алексеевич (1885—1962) — русский и советский виолончелист и педагог.
 Борисяк, Никифор Дмитриевич (1817—1882) — русский профессор харьковского университета, геолог и природовед.

См. также 
 Борисякия